En mécanique des fluides, la loi de Laplace relie la courbure locale d'une interface à la différence de pression entre les deux milieux en présence.
 En thermodynamique, la loi de Laplace est une relation reliant la pression et le volume d'un gaz parfait subissant une transformation isentropique.
 En théorie des probabilités et en statistique, la loi de Laplace est une loi de probabilité.

Pierre-Simon de Laplace